Herbert Blaché (1882-1953), réalisateur américain ;
 Alice Guy Blaché (1873-1968), son épouse, réalisatrice française.